Euridome è un satellite naturale minore del pianeta Giove.
 Euridome è anche il nome di un personaggio della mitologia greca.